Tinoqqasaaq bezeichnet:
 Tinoqqasaaq (Inselgruppe) (auch Tinoqqasaq, Tinoqqasaarsuaq), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Tinoqqasaaq (Sund) (auch Tinoqqasaq), Sund im Distrikt Sisimiut, Grönland